– japońska skoczkini narciarska, reprezentantka Sapporo Jumping Club. Medalistka Zimowej Uniwersjady 2005.

Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 8 lutego 2005 roku w Schönwald im Schwarzwald podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego, oddając skoki odpowiednio po 81 m i 78 m na skoczni normalnej.

Uniwersjada 
 Innsbruck 2005 indywidualnie K-90 - 3. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Japońskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1983